Der Gerichtsbezirk Huesca ist einer der sechs Gerichtsbezirke in der Provinz Huesca.

Der Bezirk umfasst 61 Gemeinden auf einer Fläche von  km² mit dem Hauptquartier in Huesca.

Gemeinden

Siehe auch 
 Liste der Gerichtsbezirke in Spanien

Gerichtsbezirk in der Provinz Huesca